Necșești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Necșești (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman
 Necșești (Alba), Dorf im Kreis Alba